Tobelgraben und Tobelsgraben sind Gewässernamen:

 Tobelgraben (Brunnisach), rechter Zufluss der Brunnisach in Leimbach, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Tobelgraben (Mahlspürer Aach), rechter Zufluss der Mahlspürer Aach (linker Nebenstrang-Oberlauf der Stockacher Aach) bei Jettweiler, Stadtteil Winterspüren, Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Tobelsgraben, linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) an der Unteren Mühle von Bietenhausen, Gemeinde Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dobelgraben
 Tobelbach